

Chimica 
 Gln – Abbreviazione dell'α-amminoacido Glutammina

Codici 
 GLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Goulimime (Marocco)

Matematica 
 Gruppo generale lineare

Mineralogia 
 Gln – abbreviazione di glaucofane

Altro
Global Location Number

Note